El término tradicionalismo puede referirse a:
 Tradicionalismo filosófico;
 Tradicionalismo político;
 Tradicionalismo católico.